Simeonow (weibliche Form Simeonowa) ist ein bulgarischer Familienname mit der Bedeutung Sohn/Tochter von Simeon und Nachname folgender Personen:
Simeonow
 Bogomil Simeonow (* 1922–1991), bulgarischer Schauspieler
 Georgi Simeonow (* 1968), bulgarischer Eishockeyspieler
 Konstantin Arsenjewitsch Simeonow (1910–1987), sowjetisch-ukrainischer Dirigent
 Ilian Simeonow (* 1980), deutscher Stuntman und Schauspieler
 Simon Simeonow (* 1980), bulgarischer Eishockeyspieler
 Wenzeslaw Simeonow (* 1977), bulgarisch-italienischer Volleyballspieler

Simeonowa
 Albena Simeonowa